«Кентерберийские рассказы» () — итальянский художественный фильм 1972 года режиссёра Пьера Паоло Пазолини по мотивам одноимённого произведения классика английской литературы XIV века Джеффри Чосера. Вторая часть так называемой «» Пазолини, в которую также входят «Декамерон» (1971) и «Цветок тысячи и одной ночи» (1974).

Сюжет 
В основу сюжета положены восемь из двадцати двух новелл романа Чосера. Многие новеллы, например «Рассказ Монаха», существенно дополнены Пазолини элементами социальной сатиры, направленной, в частности, на обличение симонии, царящей в средневековой церкви. Сюжеты фильма изобилуют фривольными моментами и грубоватым юмором, восходящим к первоисточнику. Пазолини также добавил сюжет с захваченными врасплох гомосексуалами, отсутствующий в оригинале.

В ролях 
 Хью Гриффит — сэр Жанвье
 Лаура Бетти — торговка из Бата
 Нинетто Даволи — Перкин
 Франко Читти — чёрт
 Джозефина Чаплин — Мэй
 Пьер Паоло Пазолини — Джеффри Чосер

Награды 
 «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля 1972 года

Ссылки 
 Кудрявцев С. В. Кентерберийские рассказы // Энциклопедия кино Кирилла и Мефодия
  
  

Фильмы-драмы Италии
Кинокомедии Италии
Кинокомедии 1972 года
Эротические комедии
Экранизации рассказов
Фильмы — лауреаты премии «Золотой медведь»
Исторические фильмы о XIV веке
Фильмы на английском языке
Фильмы Пьера Паоло Пазолини